Беатрис Роузен (, также известна как Беатрис Розенблат (); род. , Нью-Йорк) — франко-американская актриса и фотомодель.

Биография 
Роузен родилась в Нью-Йорке, США. Детство провела в Париже, где в дальнейшем и начала сниматься в кино.

Кинодебют Роузен состоялся в 1998 году. В 2005—2006 годах снималась в сериале «Cuts». Широкую известность Беатрис принесли роль русской балерины Наташи в фильме «Тёмный рыцарь» в 2008 году и Тамары в фильме «2012». В 2010—2011 годах она была послом компании «Lancel». В 2015 году снялась в сериале «Бэкстром».

Фильмография

Примечания

Ссылки